La communauté de communes de Gevrey-Chambertin était une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Histoire 
Elle a été dissoute le 31 décembre 2016 pour fusionner avec deux autres EPCI et former la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.

Composition

Voir aussi
 Intercommunalités de la Côte-d'Or

Gevrey-Chambertin